Anchorage – największe miasto i port w stanie Alaska (ok. 1/2 ludności stanu), obecnie administracyjnie tożsame z okręgiem Anchorage
 okręg Anchorage (ang. Anchorage Municipality) – gmino-powiat w stanie Alaska, obecnie administracyjnie tożsame z de facto miastem-skupiskiem ulokowanym w jego centrum u brzegu Oceanu Spokojnego
 Anchorage (Kentucky) – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Jefferson
 Anchorage (Fallout 3) – dodatek do gry Fallout 3